Le  peut désigner :
 
 
 
 
 
  de chars de combat
  de chasseurs (Révolution française)
  de chasseurs alpins (ex- de chasseurs à pied)
  du génie (France)
  d'infanterie de marine
  de tirailleurs sénégalais
  de jägers